La Serie A1 maschile FIPAV 1982-83 fu la 38ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Santal Parma.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off Scudetto

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1982
Pallavolo nel 1983
 1982-1983